Zurückstellung steht für:
 Unabkömmlichstellung (UK) und Zurückstellung, von der Ableistung des Wehrdienstes
 Zurückstellung (BauGB) im Bauwesen
 Zurückstellung von Baugesuchen
 Zurückstellung (Schulpflicht)
Siehe auch:
 Rückstellung